Gladsaxe eller Gladsakse kan henvise til flere stednavne:
 Gladsaxe (Skåne) – en bebyggelse ved Simrishavn i Skåne
 Gladsaxe – en bebyggelse i Gladsaxe Sogn på Sjælland
 Gladsaxe Kommune nord for København